Carlos Suárez puede referirse a:

 Carlos Suárez Morilla (1946-2019), cineasta español;
 Carlos Suárez Sureda (1968-), Presidente de "Real Valladolid", club de fútbol español;
 Carlos Alfredo Suárez "El Cachetón" (1980-), comerciante (estafador) colombiano;
 Carlos Suárez García-Osorio (1986-), jugador de baloncesto español;
 Carlos Luis Suárez Mendoza (1992-), futbolista venezolano.
 Carlos Suárez Valdéz (1997-), futbolista venezolano.